Roldós ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Roldós (1940–1981), ecuadorianischer Politiker (Staatspräsident)
 León Roldós (* 1942), ecuadorianischer Politiker, Bruder von Jaime Roldós
 Mercè Roldós i Freixes (* 1910), katalanische Pianistin, Komponistin und Musikpädagogin